Nagy-Wannsee, tó Berlinben
 Kis-Wannsee, tó Berlinben
 Wannsee, Berlin városrésze
 Berlin-Wannsee, vasútállomás